Ibieca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ibieca (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Ibieca (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar